Cassens ist der Nachname folgender Personen:

 Angela Cassens, verheiratete Michalowski (* 1951), deutsche Badmintonspielerin
 Claus Cassens (* 1945), deutscher Badmintonspieler
 Ina-Marie Cassens (* 1958), Schriftstellerin
 Johann-Tönjes Cassens (1932–2022), deutscher Politiker
 Mara Cassens (1944–2015), Stifterin des Mara-Cassens-Preises
 Monika Cassens, geborene Thiere (* 1953), deutsche Badmintonspielerin

Cassens ist Wortbestandteil folgender Begriffe:

 Cassens-Werft